Gartzen ist der Familienname folgender Personen:

 Jürgen von Gartzen (* 1958), deutscher Rennfahrer
 Wirich von Gartzen (1909–1993), deutscher Kapitän und Ritterkreuzträger